Castex puede referirse a: 

 Castex (Ariège), comuna francesa situada en Ariège.
 Castex (Gers), comuna francesa situada en Gers.
 Eduardo Castex, ciudad argentina situada en la provincia de La Pampa.